Alimi ist der Familienname folgender Personen:

 Amadou Alimi, beninischer Langstreckenläufer
 Armend Alimi (* 1987), mazedonischer Fußballspieler
 Bisi Alimi (* 1975), nigerianischer LGBT- und HIV-Aktivist
 Jamiu Alimi (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Sikuru Alimi (* 1942), nigerianischer Boxer